F50 kan referere til

 Fokker 50 – et tomotoret turbopropfly/passagerfly fra Holland (1985)
 Nikon F50 – et analogt spejlreflekskamera til 35 mm film
 Ferrari F50 – højpræstations supersportsvogn produceret (1995)